Halfmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Halfmeier (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler
 Claus Halfmeier (* 1960), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Friedhelm Halfmeier (1914–1977), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdB
 Gerhild Halfmeier (1942–2020), deutsche Pädagogin und Politikerin (SPD), MdHB